33-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, проходил с 10 по 14 сентября 2003 года в Гейнсвилле, США.

Допинг 
Сергей Улегин, выигравший 2 золотые (C-4 200 м, C-4 500 м) и одну серебряную медаль (C-2 500 м), был их лишен, после положительного результата на допинг-тесте. Его партнеры по команде в С-2 500 м (Александр Костоглод), C-4 200 м (Максим Опалев, Роман Кругляков, Александр Костоглод) и C-4 500 м (Максим Опалев, Роман Кругляков, Александр Костоглод) также лишились своих медалей. Улегин был дисквалифицирован на 2 года.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарка

Медальный зачёт 

|- 
| 1 || align=left |  || 10 || 1 || 3 || 14
|-
| 2 || align=left |  || 4 || 2 || 5 || 11
|-
| 3 || align=left |  || 2 || 3 || 5 || 10
|- 
| 4 || align=left |  || 0 || 5 || 2 || 7
|- 
| 5 || align=left |  || 2 || 3 || 1 || 6
|- 
| 6 || align=left |  || 1 || 3 || 1 || 5
|-
| 7 || align=left |  || 1 || 2 || 2 || 5
|- 
| 8 || align=left |  || 1 || 1 || 2 || 4
|- 
| 9 || align=left |  || 0 || 3 || 1 || 4
|- 
| 10 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|- 
| 11 || align=left |  || 2 || 0 || 0 || 2
|- 
| 12 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
| 13 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 14 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 15 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 16 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 17 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 18 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 19 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 20 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| colspan=2 | Итого || 27 || 27 || 27 ||81
|}

Ссылки 

 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 2003 года 

Чемпионаты мира в США
Международные спортивные соревнования в Джорджии
Сентябрь 2003 года
Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ в США